

Música 
Rebel Heart (álbum), de Madonna
"Rebel Heart" (canção de Madonna)
"Rebel Heart" (canção de The Corrs)

Desambiguação